KNW steht für:
 Flugplatz New Stuyahok, New Stuyahok, Alaska, USA (IATA-Code)
 KNW (Automobil), englisches Kit-Car-Einzelstück von Keith Nigel Wilkinson-Hawley
 Kraftwerk Nord West, NS-Tarnname für das Blockhaus von Éperlecques, V2-Abschussbasis

knw steht für:
 Ekoka !Kung, eine der Khoisansprachen (ISO-639-3-Code)
 know, siehe Liste von Abkürzungen im Amateurfunk

Abkürzung